2 miejscowości w Polsce: 
 Swojków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Domaniów 
 Swojków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Lipnik